

Patronyme 

 Françoise Schrepfer-Malaprade, (1934 - ) artiste peintre française.
 Hans Schrepfer (1897 - 1945), géographe allemand;
 Johann Georg Schrepfer (1730 - 1774), mage allemand;
 Nikole Schrepfer (1964-), nageuse suisse;
   (1906 - 1978), homme politique allemand;
 Rolf Schrepfer (1973 - ), joueur et entraîneur suisse de hockey-sur-glace;
 Susan Rita Schrepfer (1941-2014), universitaire américaine.

Divers
 
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme américain
Patronyme français
Patronyme suisse